Závada (Nitra), poble de la regió de Nitra, a Eslovàquia
 Závada (Prešov), poble de la regió de Prešov, a Eslovàquia
 Závada (Banská Bystrica), poble de la regió de Banská Bystrica, a Eslovàquia

Zavada